Подгорица (болг. Подгорица; черногор. Подгорица/Podgorica) — многозначный термин.

 Подгорица — административный центр одноимённого муниципалитета, крупнейший по населению город Черногории и её деловая столица.
 Подгорица (аэропорт) — международный аэропорт в 11 км южнее города Подгорицы.
 Подгорица (железнодорожная станция) — железнодорожная станция в Подгорице, Черногория.
 Подгорица (село) — село в Болгарии, находится в Тырговиштской области, входит в общину Тырговиште.
 Подгорица (стадион) — многофункциональный стадион в Подгорице, Черногория.
 Подгорица (футбольный клуб) — футбольный клуб из Подгорицы, Черногория.